Махмуд Туронович Худойбердиев ( ; 18 октября 1964) — таджикский военный деятель, полевой командир, участник Гражданской войны в Таджикистане, полковник. Возглавил три антиправительственных мятежа (1996, 1997 и 1998). Он неоднократно неожиданными атаками блокировал и занимал Душанбе, Худжанд, Курган-Тюбе, организовывал заговоры и мятежи. О нём рассказывалось много легенд, и нередко из репортажей о нём трудно выделить достоверные сведения. Фактически его позиция была независимой, он не поддерживал ни оппозиции, ни Народный Фронт. После национального перемирия 1997 года он отказался от соглашений с правительством Рахмонова и вёл боевые действия против правительства примирения, опираясь при этом на афганских моджахедов.

Биография

Ранние годы 

Махмуд Худойбердыев родился 18 октября 1964 года в Курган-Тюбе, в семье рабочего-строителя. Этнический узбек. В 1985 году он окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени маршала Конева, после чего служил в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане командиром разведвзвода 1-го мотострелкового батальона 70-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, был ранен. В 1989—1990 годах он служил командиром 1-го взвода 7-й роты 4-го батальона курсантов в Алма-Атинском ВВОУ, затем убыл в Таджикистан, где был назначен заместителем военного комиссара Джиликульского, затем — Бохтарского райвоенкоматов.

Гражданская война 

С 1992 года Махмуд Худойбердыев являлся заместителем военного комиссара Хатлонского областного военного комиссариата. В это время в Таджикистане развернулась гражданская война. Его оплотом был город Курган-Тюбе. Худойбердыев стал командиром спецгруппы в составе 201-й мотострелковой дивизии в г. Курган-Тюбе.

В сентябре 1992 года во время наступления оппозиции он самовольно вывел из парка танки 201-й мотострелковой дивизии и направил их на помощь Сангаку Сафарову. Этот эпизод переломил ситуацию в городе, после долгих кровопролитных боёв с большими жертвами «Народный Фронт» смог взять город под контроль. Худойбердыев вступал в вооружённые конфликты с командованием 11-й бригады Таджикистана, обвиняя его в поддержке «мафии» в Курган-Тюбе и в центральном правительстве. В конце 1995 — начале 1996 годов он занял Курган-Тюбе и стал полностью контролировать город, а 11-ю бригаду расформировали.

Антиправительственный мятеж 

26 января 1996 года Худойбердыев захватил власть в Курган-Тюбе. Худойбердыев потребовал отставки вице-премьера Махмадсаида Убайдуллоева, главы аппарата президента Изатулло Хаеева, руководителя Хатлонской области Абдужалола Салимова и министра обороны Хайруллаева, а также разделении Хатлонской области на Курган-Тюбинскую и Кулябскую. После сложных переговоров президент пошёл на уступки, а бригада таджикской армии начала возвращаться в свои казармы. Позднее бригада направилась на борьбу с исламистами в Вахшской долине.

Вооружённые выступления 1997 года 

7 января 1997 года части Махмуда Худойбердыева в Турсунзаде вступили бой с группировкой местного авторитета Кадыра Абдуллаева, контролировавший алюминиевый завод, и в течение трёх дней разгромили его отряд, остатки которого бежали в Узбекистан. В ночь с 8 на 9 августа того же года в Душанбе начались столкновения между бойцами бригады спецназа под командованием Сухроба Касымова и главы Таможенного комитета республики Якуба Салимова. Утром из Курган-Тюбе в поход на столицу Махмуд Худойбердыев повёл свою бригаду. На перевале Фахрабад бойцы Худойбердыева были остановлены блокпостами президентской гвардии под командованием Гафара Мирзоева, которые бросили в бой тяжёлую артиллерию и установки «Град». Со своей стороны отряды Худойбердыева применили гаубицы и танки, рассредоточив их по окрестным возвышенностям. Одновременно мятежники развернули бои с президентскими гвардейцами и таджикскими пограничниками западнее Душанбе на автотрассе, ведущей к насёленному пункту Гиссар. Ночью 11 числа армейские подразделения заняли перевал, а также захватили один из оплотов мятежников — город Турсунзаде. Правительственные войска начали приближаться к оплоту мятежного полковника — Курган-Тюбе. Вечером 12 августа мятежники при поддержке гаубиц, танков и установок «Град» снова взяли под свой контроль стратегически важный перевал Фахрабад, вынудив правительственные войска отступить на прежние позиции в район поселка Гагарин в 12 км от Душанбе. Однако другие подразделения минобороны и МВД страны оказались в 2 км от базы бригады Худойбердыева в Курган-Тюбе, в результате чего в городе была объявлена всеобщая мобилизация. Ночью того же дня одно из подразделений бригады Худойбердыева открыло огонь из тяжёлых орудий по зданию городского отдела милиции в Курган-Тюбе. В ночь с 12 на 13 августа Эмомали Рахмонов дважды вёл с Махмудом Худойбердыевым телефонный разговор, по результатам которых Худойбердыев согласился вернуть свои части в казармы и оставить пост командира бригады в обмен на личную неприкосновенность

18 августа генеральный прокурор Таджикистана Саломиддин Шаропов, выступая по телевидению, обвинил полковника и его сторонников в организации военного переворота, после чего Худобердыев возобновил боевые действия. На следующий день отряды сторонников Худойбердыева, шедшие ему на помощь из других районов страны, были рассеяны. Согласно одним сведеним десятки бойцов с самим Худойбердыевым переправились в Узбекистан, по другим — узбекские пограничники отбросили их обратно в Таджикистан. В приграничных с Узбекистаном Шаартузском и Кабодиёнском районах начался процесс сдачи в плен офицеров и всего личного состава мятежной бригады. Пресс-секретарь таджикского президента Зафар Саидов тогда же заявил:

Мятеж на севере Таджикистана 

На основе остатков бригады Худойбердыев сформировал новый отряд. 3 ноября 1998 года Худойбердыев возглавил вооружённый мятеж на севере Таджикистана. В 4 часа утра около тысячи мятежников атаковали управление внутренних дел Худжанда, казармы президентской гвардии, батальонов МВД и министерства обороны республики, а спустя несколько часов захватили ключевые объекты в Худжанде и несколько райцентров. К концу дня повстанцы взяли перевал Шахристан, отрезав столицу от северной части страны. В плен были взяты около 30 сотрудников правоохранительных органов. Правительство начало перебрасывать войска в обход гор через территорию Узбекистана и Киргизии. Уже в ближайшие часы правительственные войска перешли в наступление и 5 ноября восстановили контроль над основными объектами в Худжанде. На следующий день боевики Худойбердыева были выбиты из Чкаловска, 8 ноября пал их последний оплот в Худжанде — крепость XIII века, а 9 числа была разгромлена южная группировка мятежников под командованием заместителя Худойбердыева полковника Сергея Зворыкина.

По одной из версии до 2001 года Худойбердыев готовил поход на Душанбе, привлекая в союзники афганских моджахедов. Осенью 2001 года Худойбердыев предположительно погиб, обстоятельства смерти противоречивы. Первое сообщение о гибели полковника прозвучало на радио «Хорасан», вещающем из Мешхеда. Согласно одним данным, между представителями властей и военных Узбекистана и Худойбердыевым и его заместителем Сергеем Зворыкиным прошла встреча, в ходе которой представители узбекской власти предложили полковнику принять участие в операции против талибов на стороне Дустума. Худойбердыев согласился, но в результате начавшегося затем спора произошла перестрелка, в ходе которой Зворыкин убил Махмуда Худойбердыева, а затем сам погиб от выстрела одного из представителей узбекской власти. По другим данным Махмуд Худойбердыев погиб в результате автокатастрофы.

В последующем появлялись сообщения, судя по которым, Махмуд Худойбердыев вовсе не погиб, а продолжает находиться на территории Узбекистана. Так, бывший агент службы национальной безопасности Узбекистана Икрам Якубов, бежавший в Европу, в сентябре 2008 года заявил, что Худойбердиев в 2005 году активно участвовал в андижанских событиях, обеспечивает личную охрану Каримова и его дочерей, и, якобы, призван привести к власти в Узбекистане старшую дочь Ислама Каримова — Гульнару. В 2010 году Верховный суд Таджикистана приговорил к 30 годам заключения 56-летнего Хайдара Бобомуродова за подготовку теракта против председателя города Турсунзаде Баракатулло Атоходжи. Обвиняемый на следствии заявил, что с 2008 года служил в особой воинской части, расположенной в Шаргунском районе Узбекистана. Эту часть, со слов обвиняемого, возглавляет Махмуд Худойбердыев, от которого и получил указание совершить теракт.

По сообщениям спецслужб, полковник в 2018 году вынужден был покинуть Узбекистан после смерти Ислама Каримова и переехал в Турцию.

Награды 

 Орден Красной Звезды
 Орден «За личное мужество»
 Медаль «За отвагу»

Примечания

Ссылки 
 НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК Завтра
 СТАНЕТ ЛИ МЯТЕЖНЫЙ ПОЛКОВНИК ПРЕЗИДЕНТОМ? Новая газета
 Спецназ Таджикистана
 Генштаб без тайн
 Худойбердыев опять обороняется Коммерсантъ
 ПОЛКОВНИКУ ХУДОЙБЕРДЫЕВУ НИКТО НЕ ПИШЕТ
 Дети СНГ

Политики Таджикистана
Участники Афганской войны (1979—1989)
Военные Таджикистана
Участники гражданской войны в Таджикистане